Die Abkürzung TPZ steht für:

 Theaterpädagogisches Zentrum
 Thromboplastinzeit, ein Wert zur Bestimmung der Blutgerinnung

Die Abkürzung TPz steht für:

 Transportpanzer
 
TPZ